Concerto pour violon  de Max Bruch
 Concerto pour violon  de Wolfgang Amadeus Mozart
 Concerto pour violon  de Niccolò Paganini
 Concerto pour violon  de Camille Saint-Saëns.